Il singolare del torneo di tennis Colorado Tennis Classic 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Arvind Parmar che ha battuto in finale Jeff Salzenstein 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Salzenstein (finale)
 Arvind Parmar (Campione)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Jack Brasington (primo turno)

 Takao Suzuki (primo turno)
 Amir Hadad (primo turno)
 Alun Jones (secondo turno)
 Uros Vico (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Colorado Tennis Classic 2003